Герб муниципального образования «Город Слободской» — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служащий символом городского округа «Город Слободской» Кировской области Российской Федерации.

Описание герба 
Описание герба:В серебряном поле две скрещённые рыболовные верши из золотых прутьев на червлённом каркасе, перевитые червлённой лентой. В вольной части — герб Кировской области.

Обоснование символики 
Обоснование символики герба:За основу герба города Слободского взят исторический герб уездного города Слободска Вятского наместничества, Высочайше утверждённый 28 мая 1781 года (по старому стилю).

Серебро (белый цвет) — символ совершенства, благородства, чистоты помыслов, мира.

Золото (жёлтый цвет) — символ богатства, постоянства, почета, уважения, интеллекта.

Червлень (красный цвет) — символ храбрости, мужества, неустрашимости, зрелости, энергии, жизнеспособности.

История создания 
  — герб города, основанный на историческом гербе 1781 года, утверждён решением Слободской городской Думы.
 Герб города Слободского включён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 1825.

Исторические гербы

Герб 1781 года 

а именным указом императрицы Екатерины II было образовано Вятское наместничество с центром в городе Хлынове, переименованном в Вятку. В 1781 году правящий должность герольдмейстера, действительный статский советник А. А. Волков представил гербы городов наместничества на Высочайшее утверждение. Исторический герб Слободского был Высочайше утверждён а императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Вятского наместничества.

Описание герба гласило:В верхней части щита герб Вятский, в нижней части в серебряном поле крестообразно положенные, сделанные для ловли рыб из прутья верши, каковыми орудиями тамо изобильно ловится всякого рода рыба.

Герб Кёне 

В 1859 году, в период геральдической реформы Кёне, был разработан проект нового герба уездного города Cлободского (Слободска) (официально не утверждён):

Герб 1970 года 

 — исполнительный комитет Слободского городского Совета депутатов трудящихся постановлением № 112 утвердил изменённый герб Слободского, автором которого стал Василий Максимович Евлаков.

Этот герб может быть описан следующим образом:Щит пересечён, нижняя часть рассечена. В первом серебряном поле золотая белка, во втором золотом поле чёрная рука, натягивающая черный лук, третье поле пересечено лазурью и серебром, на линии пересечения двойной шиповидный пояс переменных тинктур. В верхней, отсечённой, части щита надпись с названием города, выполненная стилизованно старинным начертанием букв.

Примечания

Литература 

 

Слободской
Слободской
Герб
Гербы с изображением орудий труда
Гербы с изображением руки, держащей лук